Amazjasz – kapłan w Betel, który doniósł na proroka Amosa
 Amazjasz – król Judy